Ирбайха́нов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Ирбайханов, Исхак — чеченский тренер по вольной борьбе, Заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Дагестан, главный тренер сборной Турции;
 Ирбайханов, Рамзан Исмаилович (1983) — турецкий борец чеченского происхождения, чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион 2008 года.